Raiffeisen Arena steht für:

 Raiffeisen Arena (Linz), Ersatzbau für das Linzer Stadion in Linz, Oberösterreich
 Raiffeisen Arena (Pasching), Fußballstadion in der Gemeinde Pasching, Oberösterreich
 Raiffeisen Arena (Pruntrut), Eissporthalle in der politischen Gemeinde Pruntrut, Kanton Jura